Tadeusz Burzyński (kasztelan smoleński) (1730–1773) – polski senator i dyplomata
 Tadeusz Burzyński (męczennik) (1914–1944) – Sługa Boży
 Tadeusz Burzyński – polski dziennikarz